Кривая:

 Кривая — геометрическое понятие.
 Кривая, Софья Авсеевна (1894—1919) — участница революционного движения на Урале, одна из руководителей большевистского подполья в период мятежа белочехов и режима Колчака.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Кривая — хутор в Ошмянском районе Гродненской области.
 Кривая — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Кривая — деревня в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области.
 Кривая — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Кривая — посёлок в Жарковском районе Тверской области.

Украина 
 Кривая — село в Тячевском районе Закарпатской области.
 Кривая — село в Хустском районе Закарпатской области.
 Кривая — село в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области.
 Кривая — село в Таращанском районе Киевской области.

Реки 
 Кривая — в Калининградской области, приток Запрудной.
 Кривая (приток Немонинки) — в Калининградской области.
 Кривая (приток Тагила) — в Свердловской области.
 Кривая (приток Рудной) — в Приморском крае.
 Кривая (приток Средней Маганаковой) — в Кемеровской области.
 Кривая — в Витебской области, приток Друти.
 Кривая — река в Боснии и Герцеговине, приток Босны.
 Кривая — балка в Крыму

См. также 
 Кривая коса — намывная песчаная коса на украинском северо-восточном побережье Азовского моря.
 Кривая толерантности — графическое изображение экологической валентности, то есть выживаемости организмов (особи, популяции) в диапазоне колебания какого-либо фактора окружающей среды; графическое изображение Закона толерантности Шелфорда.
 Кривая улица (значения)
 Кривое
 Кривой